Días de cine (pel·lícula), film espanyol del 2006 dirigit per David Serrano de la Peña
 Días de cine (programa de televisió), programa de televisió espanyol amb periodicitat setmanal dedicat a la informació cinematogràfica estrenat en 1991   
 Premis Días de Cine, guardons que atorga la redacció del programa Días de cine de Televisió Espanyola